Traunfeldstraße steht für:

in Deutschland
 Traunfeldstraße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall
 Traunfeldstraße (Siegsdorf), Straße in Siegsdorf
 Traunfeldstraße (Traunreut), Straße in Traunreut

in Österreich
 Traunfeldstraße (Traun), Straße in Traun
 Traunfeldstraße (Laakirchen), Straße in Laakirchen